Le titre Fantaisie hongroise peut désigner plusieurs compositions :

 Fantaisie sur des airs populaires hongrois (1853) une composition pour piano et orchestre de Franz Liszt ;
 Fantaisie Hongroise, op. 65 , une œuvre pour guitare de Johann Kaspar Mertz ;
 Fantaisie sur des airs hongrois, op. 7, une composition pour violon et piano de Léon Boëllmann ;
 Fantaisie pastorale hongroise, op. 26, une composition pour flûte et piano de Franz Doppler ; 
 Fantaisie Hongroise, op. 55, composition pour piano d'Alfred Grünfeld ; 
 Fantaisie hongroise (1952), une œuvre pour violon et orchestre d'Alexandre Lokchine ;